Le sigle MTBR peut avoir différentes significations selon le contexte :
 MTBR est le sigle de l'anglais , soit le temps entre réparations ;
 MTBR est le sigle de l'anglais , soit le temps moyen entre déposes.

Notes et références 

Sûreté de fonctionnement
Maintenance (science)